Нижче наведено список 462 муніципалітетів департаменту Арденни.

Арденни

Арденни (департамент)